Беши́р () — английская фамилия. Известные носители:
 Бешир, Стив (род. 1944) — американский юрист и политик, губернатор Кентукки (2007—2015).
 Бешир, Энди (род. 1977) — американский юрист и политик, губернатор Кентукки (с 2019).